Ochsenhofer Kopf steht für folgende Berge
Östlicher Ochsenhofer Kopf, Allgäuer Alpen im Bundesland Vorarlberg in Österreich
Westlicher Ochsenhofer Kopf, Allgäuer Alpen im Bundesland Vorarlberg in Österreich